Yaqui (rzeka) – rzeka w Meksyku
 Yaqui (plemię) – plemię indiańskie w Meksyku